Rímac Seguros es una aseguradora peruana, una de las más longevas en operación del país. Fue fundada inicialmente como Compañía de Seguros en 1896 por la familia Brescia Cafferata como la primera empresa nacional de su tipo, surgido por la Reconstrucción Nacional.

En sus inicios la empresa recibió financiamiento de sus inversionistas con la ayuda de estadistas profesionales, cuyo centro de operaciones está en el edificio que lleva su nombre construido años después. Para los 18 años de fundación cubrió 1.2 millones de soles en siniestros, con un capital inicial de 120 mil libras. En los años 1940 alcanzó los 8 millones de soles en reservas y extendió la póliza a fenómenos naturales y manifestaciones.

En 1992, la Compañía de Seguros Rímac y la Compañía Internacional de Seguros del Perú se fusionan bajo la marca Rimac Seguros y Reaseguros, posteriormente asignada como subsidiaria del grupo Breca en 2005. Para 2016, la compañía alcanzó la calificación de riesgo «BBB» por parte de «Fitch Ratings», que alcanzó históricamente la calificación «BBB+» en 2020. 

En 2018 anunció su proceso de digitalización de sus servicios, el primero fue el sistema de póliza de accidentes vehiculares a distancia.

Referencias

Bibliografía 

 

Aseguradoras de Perú
Seguros de automóvil
Grupo Breca